Železno je lahko:

 Železno, Občina Trebnje
 Železno, Občina Žalec
 Železno (nemško Eisenstadt), glavno mesto zvezne dežele Gradiščanska, Avstrija